Das Stan James World Matchplay 2004 wurde vom 25. bis zum 31. Juli 2004 zum insgesamt elften Mal von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Spielort war erneut traditionell der Empress Ballroom der Winter Gardens in Blackpool.

Titelverteidiger war nun schon zum vierten Mal der Engländer Phil Taylor. Dieser errang im Finale dann auch seinen insgesamt siebten World Matchplay-Titel, indem er sich mit 18:8 gegen Mark Dudbridge durchsetzte.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

In der ersten Runde wurde über eine Distanz von Best of 19 Legs gespielt. In der zweiten Runde brauchte musste man mindestens 13 Legs für sich entscheiden, um das Spiel zu gewinnen. Die Distanz im Viertelfinale war ein Best of 31 Legs und im Halbfinale wurde über Best of 33 Legs gespielt. Das Finale wurde dann schließlich im Modus Best of 35 Legs ausgetragen.

Das Besondere am World Matchplay ist, dass man ein Spiel mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewinnen musste. Es wird auch noch nicht – wie zu späterer Zeit eingeführt – nach einer bestimmten Anzahl an gespielten Legs auf einen Last-Leg-Decider zurückgegriffen. Es wurde so lange weitergespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung auf seinen Gegner hatte.

Preisgelder 
Das Preisgeld beim World Matchplay 2004 verteilte sich auf die Spieler wie folgt:

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

2004
Dartveranstaltung 2004
Dartwettbewerb in Blackpool